Christian Krohg (1852-1925), un peintre, écrivain et journaliste norvégien ;
 Oda Krohg (1860-1935), une artiste-peintre norvégienne ;
 Lucy Krohg (1891-1977), modèle et galeriste française;
 Per Krohg (1899-1965), un artiste norvégien.